Olivia Hussey
Wayne Hussey

Outros
Hussey (cratera)

Desambiguação